1. Jyske nationale Rytterregiment kan syfta på:
 1. Jyske nationale Rytterregiment (1670–1747), se Sjællandske Kyrasserregiment
 1. Jyske nationale Rytterregiment (1748–1763), se 4. Dragonregiment

Ej längre existerande danska regementen